Gorik van Kamerijk, de heilige Gorik of Gaugericus (Latijn)  
 een Sint-Gorikskerk, een kerk gewijd aan de heilige Gaugericus
 Sint-Gorikshallen, markthallen in Brussel 
 Sint-Goriksplein in Brussel
 Sint-Goriks-Oudenhove, een deelgemeente van de stad Zottegem

Zie ook
 Géry, een gemeente in Frankrijk (Saint-Géry is de Franse benaming voor Sint-Gorik).  

Wikipedia:Doorverwijspagina